

Patronymes 

 Giacomo Cozzarelli (1453-1515), sculpteur et architecte italien ;
 Guidoccio Cozzarelli (1450-1516), peintre et enlumineur italien.